55-й выпуск  Ле-Самен — шоссейной однодневной велогонки по дорогам бельгийской провинции Эно, со стартом в городе Квареньон и финишем в Дуре. Гонка прошла 28 февраля 2023 года в рамках Европейского тура UCI 2023. Победу одержал бельгийский гонщик Милан Ментен.

Участники 
В гонке приняли участие 20 команд: 7 команд категории UCI WorldTeam, 7 проконтинентальных команд и 6 континентальных.

Ход гонки 
Примерно за 40 километров до финиша упали чемпион Европы Фабио Якобсен и Мартин Свырчек. Якобсен хоть и продолжил гонку, но вскоре сошёл с дистанции.

Группа, первая добравшаяся до финиша, составляла около 40 человек. Почти перед финишем произошёл завал,в  котором избежал падение Милан Ментен. Он начал спринт и выиграл его и гонку в целом.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

2023 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 2023 году
Март 2023 года